Чанахчи () — село в Кедабекском районе Азербайджана. В 2011 году переименовано с Агамалы на Чанахчи.

Расположено в горах Малого Кавказа в 7 километрах от села Славянка, поселения, основанного сосланными в царские времена духоборами, вдоль реки Миссую. Через село проходит асфальтированная дорога, связывающая его со Славянкой и, далее, с райцентром Кедабек и равнинной частью Азербайджана. На въезде в село установлен памятник местным жителям, павшим в Великой Отечественной войне.

Социальные и хозяйственные учреждения 
 Общеобразовательная средняя школа;
 Больница;
 Продовольственные магазины;
 Хлебопекарня;
 Машинно-тракторная станция;
 Местный радио и телефонный узел.

Примечания 

Населённые пункты Кедабекского района